46-ото световно първенство по биатлон се провежда в Нове Место, Чехия между 7 и 17 февруари 2013 г.

Състезанията са 11 на брой в 6 дисциплини: спринт, преследване, индивидуално, масов старт, щафети за мъже, жени и смесена щафета.

Класиране по медали

По държави

Индивидуално

Дисциплини

Смесена щафета

Източници 

Световно първенство по биатлон